Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2007:

2007
Muziek in 2007
Dancesmashes 2007